Гней Корнелий Лентул () — политический деятель эпохи ранней Римской империи.

Его отцом, предположительно, был Луций Корнелий Лентул, а братом консул 3 года до н. э. Луций Корнелий Лентул. О карьере Гнея известно только лишь то, что в 18 году до н. э. он занимал должность ординарного консула вместе с Публием Корнелием Лентулом Марцеллином.

Примечания

Литература